Eugène Bigot désigne :
 Eugène Bigot (1933-2006), footballeur professionnel français.
 Eugène Victor Bigot, dit Eugène Bigot (1888-1965), chef d'orchestre et compositeur français.

Voir aussi